Antonín Švehla (1873-1933), homme politique tchécoslovaque, premier ministre ;
  (1890-1967), artiste peintre ;
  (1861-1934), archéologue, pédagogue et écrivain tchèque ;
 Róbert Švehla (né en 1969), joueur slovaque de hockey sur glace.